D2 kan syfta på:

 D2 (motorväg, Slovakien) – en motorväg i Slovakien
 D2 (motorväg, Tjeckien) – en motorväg i Tjeckien som går mellan Brno och gränsen till Slovakien
 Datasaab D2 – en svenskbyggd dator
 Nanosail-D2 – en nanosatellit byggd av NASA
 D2: The Mighty Ducks – den andra filmen i Mighty Ducks-trilogin från 1994
 d2 – en bana i Counter-Strike, se de_dust2
 D2 (musikgrupp) – en popgrupp från Bulgarien
 D2-receptor – en G-proteinkopplade receptor